Děkanát Brno nebo děkanství brněnské je územní část brněnské diecéze. V současné době zahrnuje 24 římskokatolických farností a 4 duchovní správy. Funkcí děkana vykonává od listopadu 1999 R. D. ThLic. Václav Slouk, od roku 2020 farář v Komárově, předtím od roku 1999 farář u sv. Jakuba. S platností od 1. ledna 2020 do 30. září 2020 byl jmenován místoděkanem děkanství brněnského R. D. Mgr. Jan Pacner.

Na území děkanátu se také nachází exemptní farnost Brno-dóm se dvěma duchovními správami.

Farnosti děkanátu

Exemptní farnost na území děkanátu

Externí odkazy 
 Děkanství brněnské na biskupstvi.cz

Brno